Cardcaptor Sakura — манга, написанная и проиллюстрированная художницами группы CLAMP. Выпускалась в ежемесячном журнале сёдзё-манги «Накаёси» в период с мая 1996 года по июнь 2000 года. Отдельные главы были собраны и опубликованы в 12 танкобонах издательством «Коданся»; первый танкобон вышел в свет 22 ноября 1996 года, последний — 31 июля 2000 года. Также издательство «Коданся» с мая 2000 по июль 2001 года выпускало первые шесть томов одновременно на японском и английском языках, что являлось частью эксперимента, призванного помочь японским детям в изучении английского языка. Позднее серия манги на английском языке была лицензирована компанией Tokyopop для продаж в Северной Америке, и издательство «Коданся» прекратило выпуск двуязычных изданий. В период с 5 марта 2004 года по 2 февраля 2005 года издательством «Коданся» выпускалось переиздание оригинальной манги в твёрдом переплёте. Права на распространение манги были приобретены издательскими компаниями многих стран мира: Франции (Pika Édition), Италии (Star Comics), Германии (Egmont Manga & Anime), Бразилии (Editora JBC), Тайваня (Ever Glory Publishing), Испании (Ediciones Glénat), Аргентины (Editorial Ivrea), Мексики (Editorial Toukan).

Список глав

Примечания 

Cardcaptor Sakura
Cardcaptor Sakura